Cain House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Cain House (Dayton, Oregon), NRHP-ID 87000333
 Cain House (St. Marys, West Virginia), NRHP-ID 80004037